Der Preis der Deutschen Einheit ist ein Gruppe-III-Pferderennen auf der Galopprennbahn Berlin-Hoppegarten und wird jährlich am 3. Oktober ausgetragen.

Das Rennen ist bestimmt für dreijährige und ältere Pferde und ist mit 85.000 Euro das höchstdotierte Gruppe-III-Rennen in Deutschland. Der erfolgreichste Trainer im Preis der Deutschen Einheit ist Andreas Wöhler, erfolgreichster Jockey ist Eduardo Pedroza.

Geschichte 
Der Preis der Deutschen Einheit wird jährlich zur Feier des Tages der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 veranstaltet. 1991 wurde das Rennen, damals noch als Listenrennen, zum ersten Mal ausgetragen und 1992 als Gruppe-III-Rennen eingestuft. Der Preis wird von der Firma pferdewetten.de unterstützt.

Sieger

Weblinks 
 3. Oktober – Der deutsche Rennsport feiert 25 Jahre Deutsche Einheit in Berlin-Hoppegarten
 Hoppegarten lädt zum Westminster Preis der Deutschen Einheit am 3. Oktober – Turf-Times Deutschland

Gruppe III-Rennen
Flachrennen
Sportveranstaltung im Landkreis Märkisch-Oderland
Pferderennen in Deutschland
Sport (Hoppegarten)